Таглан — железнодорожный разъезд Абхазской железной дороги в Галском районе Абхазии.

По состоянию на 2019 год железнодорожное полотно у разъезда разобрано.

Примечания 

Станции Абхазской железной дороги
Станции Закавказской железной дороги
Железнодорожные станции Абхазии